Хачатря́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 
 Хачатрян, Ара Хачатурович (род. 1982) — армянский тяжелоатлет.
 Хачатрян, Аревшат (род. 1990) — латвийский футболист.
 Хачатрян, Арман Дереникович (род. 1982) — российский актёр, режиссёр и педагог.
 
 Хачатрян, Артак Варданович (род. 1990) — армянский футболист, защитник.
 
 Хачатрян, Арцрун Жораевич (род. 1958) — армянский политический и государственный деятель.
 
 Хачатрян, Ваагн Гарникович (род. 1959) — армянский государственный деятель.
 
 Хачатрян, Виген Суренович (род. 1951) — армянский политический и государственный деятель.
 Хачатрян, Гагик Мкртичевич (род. 1952) — армянский политический и государственный деятель.
 Хачатрян, Гамлет Арменакович (род. 1951) — советский и армянский архитектор, главный архитектор Еревана (1997—1999).
 Хачатрян, Гарегин Рафикович (1975—1995) — армянский скульптор-керамик.
 Хачатрян, Генрик Мкртичевич (1938—1998) — армянский государственный деятель, генеральный прокурор Армении (1997—1998).
 Хачатрян, Грант Грачевич (род. 1951) — армянский государственный и политический деятель.
 Хачатрян, Захар Авакович (1924—2017) — советский и российский живописец, заслуженный художник РФ.
 
 Хачатрян, Кристине Амаяковна (род. 1989) — армянская лыжница.
 Хачатрян, Левик Манукович (род. 1958) — армянский политический и государственный деятель.
 Хачатрян, Левон Аршавирович (1941—2002) — советский художник-мультипликатор.
 Хачатрян, Лейли Вагинаковна (1931—2015) — советская и армянская театральная актриса.
 Хачатрян, Лёва Юзикович (род. 1955) — депутат парламента Армении.
 Хачатрян, Нвер (род. 1972) — советский и армянский футболист.
 Хачатрян, Норайр Робертович (род. 1950) — армянский политический и государственный деятель.
 Хачатрян, Рафик Гарегинович («Хачар», 1937—1993) — армянский и советский скульптор.
 Хачатрян, Ромик Акопович (род. 1978) — армянский футболист.
 Хачатрян, Рудольф Лорисович (1937—2007) — советский и армянский живописец, график и скульптор.
 Хачатрян, Самсон Саркисович (род. 1960) — советский боксёр.
 Хачатрян, Сергей Владимирович (род. 1985) — армянский скрипач.
 Хачатрян, Сурик Серёжаевич (род. 1956) — армянский государственный деятель.
 Хачатрян, Тиран Вазгенович (род. 1971) — армянский военачальник, генерал-лейтенант, Национальный Герой Армении (2020).
 Хачатрян, Хорен Арменакович (1923—1977) — советский военный деятель, лейтенант, Герой Советского Союза (1944).

См. также 
 Тер-Хачатрян — армянский род, известен с XVIII века.

Примечания